Chelos puede referirse a:

Chelos (Irijo), lugar de la parroquia de San Cosmede de Cusanca, concello de Irijo.
Os Chelos (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de San Vicente de Leira, concello de Villamartín de Valdeorras.